Лого́н:

Республика Логон — , часть Центральноафриканской Республики. Также известна как Республика Дар Эль Кути.
Логон — река в Чаде и Камеруне, левый приток Шари.